Cornago är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Cornago ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cornago är huvudsakligen kuperad. Cornago ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cornago. Runt Cornago är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arnedo,  km norr om Cornago. I omgivningarna runt Cornago 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien